Stampede – amerykańska drużyna koszykówki
 Stampede – kanadyjska federacja wrestlingowa
 Stampede – szlak górniczy na Alasce
 Stampede – film w reżyserii Lesley Selandera
 Stampede – album studyjny amerykańskiego zespołu muzycznego Hellyeah